Pruys ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pruys, deutscher Sänger
 Karl Hugo Pruys (* 1938), deutscher Journalist und Autor